1342 Brabantia, asteroide
Brabantia (azienda), compagnia dei Paesi Bassi specializzata in articoli per la casa
Brabante (regione storica)

Pagine correlate
Brabante